Janusz Turowski – polski naukowiec, elektrotechnik
 Janusz Turowski – były polski piłkarz